Barahona (provincie), een provincie in de Dominicaanse Republiek
Barahona (stad), een stad in de Dominicaanse Republiek
Barahona (schiereiland), een schiereiland van de Dominicaanse Republiek
Barahona (Puerto Rico), een plaats  in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico

Personen
Manuel Salas Barahona, een Mexicaanse gouverneur
Noelle Barahona, een Chileense alpineskiester